Сека:

 Сека — карточная игра.
 Сека (; род. 1954) — сценический псевдоним американской порноактрисы Дороти Паттон
 Сека или Секу (s k3) — фараон додинастического периода, правивший в дельте Нила в конце 4-го тысячелетия до н. э.
 Сека - имя жены Каинана (потомка Сима), упоминаемое армянскими историками.